Jan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giorgio Jan
 Georg Giorgio Jan